Ват Пхо (), Храм Лежащего Будды — буддийский храм в центре Бангкока, Таиланд. Расположен на острове Раттанакосин рядом с Большим Дворцом. Известен тем, что здесь зародилось искусство тайского массажа.

Полное название храма — Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn () или Храм Будды, ожидающего достижения нирваны.

Ват Пхо — старейший храм в Бангкоке, построенный в XII веке. Здесь в 1782 году генерал Чакри провозгласил себя королём Рамой I и основал новую династию правителей Таиланда. Он отдал приказ расширить находившийся на этом месте древний монастырь и возвести ступу высотой 41 м, покрытую мозаикой зелёного цвета с изображением Будды аютийской школы. Позднее Рама III в честь своего отца построил ступу белого цвета, а уже в честь него возвели жёлтую ступу. Ступу голубого цвета соорудили по приказу короля Рамы IV в честь королевы Аютии Си Суриятхай. Четыре ступы символизируют первые четыре правления династии Чакри. Рядом со ступами находится павильон народной медицины.

Наибольшую известность храму принесло изваяние Будды в ожидании достижения нирваны. Его длина достигает 46 м, а высота — 15 м. Ступни статуи покрыты 108-ю перламутровыми орнаментами, передающими индивидуальные черты самого Будды. Стены самого храма покрыты картинами, повествующими о жизни семи выдающихся учеников Будды. Балюстрада отделана мраморными барельефами, воспроизводящими сцены из «Рамаяны». Всего на территории монастыря находится 4 зала собраний и 95 ступ, а также галерея с 400-ми статуями Будды.

На территории монастыря имеются каменные статуи с изображением бородатых существ в шляпах, привезенные сюда из Китая в XIX веке. Они исполняют роль хранителей храма. Рядом с Ват Пхо расположена декорированная китайской мозаикой библиотека, в которой находятся древние рукописи.

Галерея

Литература 
 Скоробогатько К. Таиланд. М.: Ле Пти Фюте, 2002

Ссылки 

 Официальный сайт Ват Пхо
 Фотографии монастыря
 Прогулка по Ват Пхо

Культовые сооружения Бангкока
Буддийские храмы Таиланда